Ängagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ängagöl (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Ängagöl (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 
Ängagölen (Malmbäcks socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (1,3 ha)
Ängagölen (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn